Cinema: Something Wild, traduïda com Alguna cosa salvatge, pel·lícula de Jonathan Demme (1986).
 Música: Something Wild (àlbum), àlbum de debut de la banda Children of Bodom (1997).